Василий Верещагин:
 Верещагин, Василий Андреевич (1859—1931) — русский библиофил и библиограф, историк искусства.
 Верещагин, Василий Васильевич (1842—1904) — русский живописец, художник-баталист.
 Верещагин, Василий Иванович (в монашестве Арсений; 1736—1799) — архиепископ Ярославский и Ростовский, РПЦ.
 Верещагин, Василий Петрович (1835—1909) — русский исторический живописец и портретист, педагог.